Салгаду — топоним и фамилия:

Топоним 
 Салгаду — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Сержипи.
 Салгаду — микрорегион в Бразилии, входит в штат Пара.

Фамилия 
 Салгаду, Зелиа (1904—2009) — бразильская художница, скульптор и педагог. 
 Салгаду, Кловис (1906—1978) — бразильский медик и политик; муж певицы Лии Салгаду.
 Салгаду, Лия (1914—1980) — бразильская певица (сопрано).
 Салгаду, Плиниу (1895—1975) — бразильский журналист, философ и политик, основатель и бессменный лидер бразильского ультраправого политического движения, известного как интегрализм.
 Салгаду, Себастьян (род. 1944) — бразильский фотограф, один из крупнейших фотожурналистов мира.

См. также